USS New York ha sido el nombre recibido por siete buques de la Armada de los Estados Unidos, seis de ellos, en honor al estado de Nueva York, y uno, en honor a la ciudad de Nueva York.

, fue una góndola, construida en el lago Champlain en 1776, que participó en la batalla de la isla Valcour.
, fue una fragata armada con 36 cañones dada de alta en 1800 y quemada por los británicos en el año 1814.
, fue un navío de línea de 74 cañones puesto en grada en 1820 pero que nunca llegó a ser botado, ardió 1861.
 Una balandra de hélice nombrada New York fue puesta en grada en 1863 como Ontario, fue renombrada en 1869, y vendida mientras aún estaba en las gradas en 1888.
, fue un crucero acorazado dado de alta en 1893, participó en combate en la Guerra hispano-estadounidense y fue renombrado USS Saratoga en 1911, y USS Rochester en 1917, fue dado de baja en 1933, y echado a pique en 1941.
 fue un acorazado puesto en grada en 1911, dado de alta en 1914, y que participó en acción de combate en ambas guerras mundiales, fue dado de baja en 1946 y fue hundido como objetivo tras sobrevivir a las pruebas realizadas con dos bombas atómicas en 1946.
, fue un submarino clase Los Angeles, en servicio desde 1977 a 1997.
, es un buque de asalto anfibio, construido parcialmente con metal recuperado del World Trade Center tras el 11 de septiembre de 2001, dado de alta en noviembre de 2009.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos